Prefontaine Classic 2014 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 30 i 31 maja w Eugene. Zawody były trzecią odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2014.

Wstępny program zawodów

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Diamentowa Liga 2014

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w lekkoatletyce
2014 w Stanach Zjednoczonych
Prefontaine Classic